Marenco SKYe SH09 — многоцелевой вертолёт, разрабатываемый швейцарской компанией Marenco Swisshelicopter.

История 
Созданная в 2007 году компания Marenco Swisshelicopter представила макет своей первой разработки, вертолёта SKYe SH09, на авиасалоне Heli-Expo 2011 в США. По заявлению представителя компании новая машина нацелена в нишу 2,5-тонных вертолётов, которая, по его словам, в настоящее время заполнена в основном устаревшими моделями, разработанными в 70-х годах. Среди конкурентов были названы вертолёты Aérospatiale AS.350, Bell 206 JR/LR, MD 500 и более современный Eurocopter EC120.

Первый полёт, изначально заявленный на конец 2012 года перенесён на первую половину 2013 года. Для проведения лётных испытаний будет построено три машины, сертификат типа ожидается получить к концу 2014 года. Первые поставки заказчикам ожидаются в 2015 году.

Производство вертолёта будет осуществляться на заводе компании в городе Моллис в Швейцарии и в ЮАР, откуда машины будут поставляться заказчикам из Африки и Азии.

Конструкция 
Основные элементы конструкции выполнены из композитных материалов. Фюзеляж, по словам разработчиков сконструированный с технологиями, применяемыми в Формуле 1, вследствие чего он менее подвержен механическим повреждениям по сравнению с традиционными конструкциями. Пассажирский отсек обеспечивает быструю конвертацию, в зависимости от текущей потребности, в салон на 6 мест; установку медицинского оборудования и носилок; аппаратуру слежения в патрульном варианте. Вертолёт оборудован сдвижными дверями в пассажирском отсеке и открывающимися для пилота и переднего пассажира. Предусмотрена погрузка через задний проём под хвостовой балкой. Так же возможна перевозка грузов на внешней подвеске.

Несущий винт 5-лопастный, безредукторный прямой тяги. Рулевой винт винт заключён в кольцо и имеет 11 лопастей.

На начальном этапе испытаний и производства вертолёт будет оснащён турбовальным двигателем Honeywell HTS900. Позднее будет предложено несколько двигателей на выбор заказчика.

Предполагаемые лётно-технические характеристики

См. также 
 Aérospatiale AS.350
 Bell 206 JR/LR
 MD 500
 Eurocopter EC120

Примечания

Ссылки 
 

Вертолёты Швейцарии
Гражданские вертолёты